Paul Moor ist der Name folgender Personen:
* Paul Moor (Pädagoge)  (1899–1977), Schweizer Pädagoge
 Paul Moor (Journalist) (1924–2010), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Paul Mohr
 Paul Moore